Балтик се може односити на:

 Балтичко море
 Балтички регион
 Балтик (Конектикат)
 Балтик (Јужна Дакота)
 Балтик (Охајо)